Mixed Up (рус. Перемикшированно) — альбом ремиксов британской группы The Cure. Сборник, вышедший в 1990 году, вышел во многом из-за большой популярности ремиксов и дэнс-культуры в конце 80-х — начале 90-х годов.

Большинство ремиксов, представленных на альбоме — расширенные версии песен. Некоторые из них уже выходили на макси-синглах, однако ремиксы на песни «A Forest» и «The Walk» были сделаны полностью с нуля, так как оригинальные записи данных песен не сохранились. На альбоме так же представлен расширенный ремикс записанной специально для него песни «Never Enough». Ремикс на песню «Why Can't I Be You?» не вошел в CD-версию альбома из-за тогдашних временных ограничений компакт-дисков.

В 2018 году альбом был переиздан на трех дисках. Первый представляет собой прошедшую ремастеринг CD-версию альбома, на втором находятся ремиксы с 1982 по 1990 года, не вошедшие в Mixed Up, включая ремикс «Why Can’t I Be You?». Третий диск — это новый альбом ремиксов под названием Torn Down. На нем представлены 16 ремиксов на песни — по одной с каждого альбома группы. Все ремиксы были сделаны собственноручно Робертом Смитом.

Список композиций 
 Lullaby (Extended Mix) — 7:43
 Close to Me (Closer Mix) — 5:44
 Fascination Street (Extended Mix) — 8:47
 The Walk (Everything Mix) — 5:27
 Lovesong (Extended Mix) — 6:19
 A Forest (Tree Mix) — 6:55
 Pictures of You (Extended Dub Mix) — 6:41
 Hot Hot Hot!!! (Extended Mix) — 7:01Why Can't I Be You? (Extended Remix) — 8:07 (отсутствует на CD-версии)
 The Caterpillar (Flicker Mix) — 5:40
 In Between Days (Shiver Mix) — 6:22
 Never Enough (Big Mix) — 6:07

Переиздание 2018 года

Диск 1 
Включает в себя CD-версию альбома.

Диск 2 — Remixes 1982—1990: Mixed Up Extras 2018

Диск 3 — Torn Down

Участники записи 
 Роберт Смит — вокал, гитара
 Саймон Гэллап — бас-гитара
 Порл Томпсон — гитара
 Борис Уиллиамс — ударные

Альбомы The Cure
Альбомы ремиксов
Альбомы Elektra Records
Сборники на английском языке
Сборники 1990 года